Munjungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Munjungan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Munjungan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar